Seznam polkov z zaporedno številko 176.

Seznam 
 Pehotni
 176. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 176. strelski polk (ZSSR)
 176. pehotni polk (ZDA)
 176. polkovna bojna skupina (ZDA)
 176. pehotni polk (Wehrmacht)
 176. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 176. tankovski polk (ZSSR)
 176. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi